Stockholm Open 1969 var en tennisturnering for mænd, som blev spillet indendørs på hardcourt-baner i Kungl. Tennishallen i Stockholm, Sverige i perioden 24. - 29. november 1969. Det var den første udgave af Stockholm Open.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 26.000.

Herresingle 

Herresingleturneringen havde deltagelse af 32 spillere.

Resultater 

I kampen om tredjepladsen vandt Stan Smith over Fred Stolle med 6-2, 6-4.

Herredouble 

Herredoublerækken havde deltagelse af 16 par.

Resultater

Damesingle 

Damesinglerækken havde deltagelse af otte spillere.

Resultater

Damedouble 

I finalen i damedoublerækken vandt Rosemary Casals og Billie Jean King over Françoise Dürr og Julie Heldman med 6-4, 6-4.

Eksterne henvisninger 
 Stockholm Open  
 ATP Tour - Results - Stockholm 1969 
 Tennisforum - 1969 Results

Noter 

1969
Tennis i 1969